Шудум:
 Большой Шудум — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Малый Шудум — деревня в Кикнурском районе Кировской области.